Big Game ist der Titel von:

 Big Game (Album), Album der Band White Lion (1989)
 Big Game – Die Jagd beginnt, Film von Jalmari Helander (2014)